Alfés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alfés (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Alfés (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar